Dinastia Nassau — dinastia alemã a partir da qual são descendentes os atuais governantes dos Países Baixos e do Luxemburgo
 Casa de Orange-Nassau — casa real dos Países Baixos
 Casa de Nassau-Weilburg — casa real do Grão-Ducado do Luxemburgo
 Castelo de Nassau — castelo medieval na Alemanha, primeira sede da Casa de Nassau
 Forte de Nassau — fortificação neerlandesa erguida à margem direita do rio Amazonas, no interior do Pará, Brasil
 Ponte Maurício de Nassau — ponte da cidade do Recife, Brasil

Localidades
 Ducado de Nassau — estado independente (1806-1866), hoje na atual Alemanha
 Nassau (Bahamas) — capital das Bahamas.
 Condado de Nassau (Flórida)
 Condado de Nassau (Nova Iorque)
 Nassau (Alemanha) — cidade da Renânia-Palatinado, Alemanha
 Baarle-Nassau — município no sul dos Países Baixos
 Nassau (Minnesota) — localidade do estado Minnesota, Estados Unidos
 Nassau Village-Ratliff — região censo-designada da Flórida, Estados Unidos
 Nassau Bay — localidade do Texas, Estados Unidos

 Personalidades
 Dudo-Henry de Laurenburg e Nassau — primeiro conde Nassau, fundador da dinastia Nassau
 João Maurício de Nassau — governante holandês do Nordeste brasileiro
 Nassau William Senior — economista inglês

 Empresas
 Faculdade Maurício de Nassau — instituição de ensino superior brasileira, com sede no Recife
 Cimento Nassau - empresa e marca de cimento brasileira

Desambiguação
Desambiguações de topônimos